Драгутин Врджюка (; 3 апреля 1895, Аграм, Австро-Венгрия — 23 января 1948, Загреб, ФНРЮ) — югославский хорватский футболист, вратарь. Первый в истории голкипер сборной Югославии, цвета которой защищал на олимпиадах 1920 и 1924 годов.

Карьера

Клубная 
Выступал в составе загребского клуба «Граджянски», защищал ворота команды в различных турнирах и матчах ещё до создания чемпионата, играл в составе сборной Загреба, за которую провёл 15 матчей. В 1923 году в составе клуба «Граджянски» стал первым в истории чемпионом Югославии (Королевства СХС), одержав победу в созданном в том году турнире.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Королевства СХС дебютировал 28 августа 1920 года в матче против сборной Чехословакии на Олимпиаде 1920 года, а последний матч сыграл 26 мая 1924 года против сборной Уругвая на Олимпиаде 1924 года, оба матча его команда проиграла со счётом 0:7. Всего провёл за главную сборную страны 7 матчей, в которых пропустил 35 мячей.

Достижения

Командные 
Чемпион Королевства СХС: (1)
 1923

Личная жизнь 
Помимо игры в футбол, работал драпировщиком.

Умер на 53-м году жизни, 23 января 1948 года в родном Загребе от туберкулёза.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Граджянски»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года